Ohio može značiti:

 Ohio, Američka savezna država
 Ohio (rijeka)
 Ohio Indijanci
 Ohio Scientific Superboard, računalo
 Ohio Scientific Inc., američka tvrtka 
 Ohio State University, hrvatski Sveučilište Države Ohio je američko sveučilište u Columbusu u saveznoj državi Ohio.